DN Galan 2012 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 17 sierpnia w Sztokholmie. Zawody były kolejną odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2012.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2012 w lekkoatletyce
DN Galan
2012 w Szwecji